Далекобійники

 Далекобійник — назва професії водіїв великовантажних автомобілів у просторіччі
 Далекобійники — відеогра
 Далекобійники — російський телевізійний серіал
 Космічні далекобійники — фантастичний фільм (США, Велика Британія, Ірландія, 1996)